Arxiu de la Diputació de Tarragona, arxiu de la Diputació de Tarragona
 Associació Deportiva de Torreforta, club de bàsquet de Tarragona
 American District Telegraph, històrica empresa de telègrafs estatunidenca
 Androsterona, hormona esteroide
 adt també és el codi ISO 639-3 de l'adynyamathanha, una llengua australiana